Detta är en lista över sjöar i Aneby kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Aneby kommun.

Lista

Externa länkar

Aneby kommun
 Lista